Als Wachbataillon sind oder waren bekannt:
 das Wachbataillon beim Bundesministerium der Verteidigung, Deutschland, aufgestellt 1957
 das 1951 zunächst als Wachbataillon A aufgestellte, 1954 zum Regiment umgewandelte spätere Wachregiment „Feliks Dzierzynski“, Ministerium für Staatssicherheit der DDR, Auflösung 1990

Siehe auch
 Gardebataillon (Bundesheer), Österreich